Syrjäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Syrjäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Syrjäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Syrjäsaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar